Ян Розен:
 Розен, Ян Богумил (1854—1936) — польский художник-баталист.
 Розен, Ян Хенрик (1891—1982) — варшавский художник-монументалист и витражист, армянского происхождения.